Bastion Keulen was een van de elf bastions rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

Geschiedenis 
Het bastion werd, samen met de Keulsepoort, gebouwd aan het einde van de 17e eeuw. In 1740 werd vervolgens een 110 meter lange Lunette Avancée aangelegd, die later de naam Fort Keulen kreeg. Kort daarna werden poort, bastion en fort onderdeel van de Enveloppe Van der Duyn, met zowel ten noorden als ten zuiden ervan een toren in de stadsmuur. In totaal bevonden zich van zuid naar noord vier bastions in deze enveloppe. Daarnaast bevond zich een moestuin nabij het bastion, aan de grachtzijde van de vestingmuur, met de naam Langwames, welk tevens de naam van een van de vestingtorens was. Op het bastion stond in 1583 een groot kanon, met de naam "den groeten steynen lew".

Na de vestingtijd 

Meteen na de sloop vanaf 1867 werd hier Station Venlo Oostsingel aangelegd, als begin- c.q. eindpunt van de Köln-Mindener-spoorlijn. Dit station werd in 1874 in gebruik genomen. Na de Tweede Wereldoorlog werd op dezelfde plek het Julianapark aangelegd.

Vestingwerk van Venlo